Goldene Meile steht für:
 Goldene Meile (Rheinland-Pfalz), fruchtbare Ebene bei Remagen
 Goldene Meile (Kriegsgefangenenlager), siehe auch: Kapelle Schwarze Madonna (Remagen)
 Golden Mile (Leicester), ein für seine indischen Geschäfte bekannter Teil der Belgrave Road in der englischen Stadt Leicester